Příjmení Mojžiš nese více různých osobností:

 Andrej Mojžiš (1925–2020) – slovenský herec
 Iva Mojžišová (1939–2014) – slovenská teoretička a historička umění
 Vladimír Mojžiš (1944–2016) – slovenský fotbalista, záložník

Související články 
 Mojžíš, biblický prorok a zákonodárce
 Mojžíš (rozcestník)